LSY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lismore (Australia)